Габрие́ля Запо́льская (; 1857—1921) — польская писательница, драматург, актриса. Запольская — псевдоним. Также имела псевдонимы Снежко-Запольская, Жозеф Масков. Настоящие имя и фамилия Мария Габриеля Стефания Корвин-Пётровская ().

Биография 
Родилась 30 марта 1857 года в селе Подгайцы (ныне Луцкий район Волынской области Украины) в семье польских дворян.

Училась Запольская во Львовском педагогическом институте.

В 1876 году по настоянию родителей была вынуждена выйти замуж за лейтенанта (по национальности поляка), служившего в армии царской России. В 1881 году вне брака зачала ребёнка, спустя год брак распался.

В 1879 году Габриеля Запольская дебютировала на сцене любительского театра Варшавского благотворительного общества.  С 1882 года служила на сцене Краковского театра. В 1889 году уехала в Париж, где играла второстепенные роли в бульварных театрах. В 1902 году руководила драматической школой в Кракове.  В 1904 году переехала во Львов. Сыграла более 200 ролей на сценах театров в Варшаве, Кракове, Познани, Санкт-Петербурге, Париже и других городах.

Похоронена во Львове на Лычаковском кладбище.

Творчество 

В качестве писательницы дебютировала в 1883 году под псевдонимом Габриэли Запольской. Первый её рассказ назывался «Один день из жизни розы» (1881). Публиковала новеллы и рассказы во львовской прессе, в частности, печаталась в журнале «Życie». Позже из-под её пера выходит «Малашка»(1883), «Каська-Кариатида» (1885), «Чистилище» (1889), которые сразу же стали предметом полемики, вызванной их чрезмерным натурализмом. В повестях «О чем не говорится» (1909) и «О чем даже думать не хочу» (1914) поднималась проблема проституции и других пороков общества.

Запольская является автором 41 пьесы, 23 романов, 177 рассказов, 252 произведений журналистики. Также она написала один сценарий фильма. Среди её творческого наследия ещё и более 1500 писем. Наибольшую известность Запольская получила как автор социально-сатирических комедий, широко известной является её пьеса «Мораль пани Дульской» — трагифарс о мелкобуржуазном обществе, отметивший своё 100-летие. Пьесы Запольской были переведены на иностранные языки, адаптированы для радио и кино. В 1978 году в СССР поставлен телевизионный фильм «Мораль пани Дульской», главную роль исполнила Ольга Аросева.

В польском обществе сегодня широко обсуждается такое явление как «дульщизна», в основе которого лежит сюжет пьесы Запольской.

Избранная драматургия 
 «Мораль пани Дульской»
 «Их четверо». Трагедия глупых людей в 3-х актах
 «Жабуся»
 «Панна Маличевская»
 «Каська-Кариатида»
 «Из мемуаров молодой жены»

Библиография русских переводов 
 Сестренка. Рассказ Габриэли Запольской // журнал «Нива», 1898, № 25, стр. 487—496.
 Малка Шварценкопф. Комедия в 5 действиях, Г. Запольской, переделана для исполнения на русских сценах Анатолием Шмидтгоф и Адольфом Штейн. — Москва: С. Ф. Рассохин, ценз. 1901. — 130 с.; 22 см;      
 Вьюн. Комедия в 3 действиях / [Соч.] Г. Запольской; Перевод с польского М. Шевлякова и Ф. Домбровского. — Москва: лит. Моск. театр. б-ки, С. Ф. Рассохина, ценз. 1903. — 66 с.; 23 см;        
 Девичник. Одноактная театральная акварель Запольской (С польского переделка баронессы А. И. Радошевской). — Санкт-Петербург: журнал «Театр и искусство», ценз. 1903. — 16 с.; 21 см.       
 Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах Запольской / Переделка с польского баронессы А. И. Радошевской. — Москва: лит. Моск. театр. б-ки С. Ф. Рассохина, ценз. 1904. — 97 с.; 22 см; (= «Мужчина»);     
 Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах Запольской / Перевод С. Сарматова и Н. Леонард. — Москва: театр. б-ка М. А. Соколовой, 1904. — 96 с.; 28 см; (="Мужчина");   
 Во время стачки («W dabrowie gorniczej»). Драматический этюд в 1 дейсвии / Г. Запольская; Перевод с польского В. Козиненко; Под редакцией Г. Алексинского; Со вступительной статьей Петра Ал. — Санкт-Петербург: Зерно, 1907. — 31 с.; 20 см;    
 Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 действиях, с прологом и эпилогом, Г. Запольской, перевод с польского М. Шевлякова и В. Серебрякова. — Москва: С. Ф. Рассохин, ценз. 1908. — 83 с.; 22 см;   
 Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 актах / Габриэля Запольская; Перевод Нат. Буткевич. — Санкт-Петербург: журнал «Театр и искусство», 1908. — 68 с.; 21 см;
 То же: — 2-е изд. — Санкт-Петербург: журнал «Театр и искусство», ценз. 1910. — 56 с.; 27 см;    
 Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 действиях, с прологом и эпилогом / Габриель Запольская; Пер. Феодоровича (С. Ф. Сабуров). — Москва: Театр. б-ка М. А. Соколовой, 1908. — 48 с.; 27 см;     
 Козырь (Skiz). Комедия в 3 действиях / Габриэля Запольская; Перевод Феодоровича. — Москва: Театр. б-ка М. А. Соколовой, 1908. — 53 с.; 26 см;
 То же: — 2-е изд. — Санкт-Петербург: журнал «Театр и искусство», 1909. — 59 с.; 26 см;     
 Лягушечка. Пьеса в 3 действиях Габриэли Запольской / Перевод Федоровича. — Санкт-Петербург: журнал «Театр и искусство», 1908. — 50 с.; 22 см;
 То же: — Москва: С. Ф. Рассохин, 1910. — 37 с.; 26 см;   
 Нравственные устои, или Мораль пани Дульской (Moralnosc pani Dulskief). Траги-фарс в 3 действиях / Соч. Габриели Запольской; Перевод С. Д-ского (С. Ф. Сабуров). — 2-е изд. — Москва: Театр. б-ка М. А. Соколовой, 1908. — 56 с.; 25 см;
 То же: Перевод С. Сабурова. — Москва: Театр. б-ка Губполитпросвета М. О. Н. О., 1922. — 56 с.; 27 см;   
 Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 действиях / Соч. Г. Запольской. Перевод К. Бравича. В книге: Современный польский театр. Том 1. — Санкт-Петербург: типография «Грамотность», 1908. — 21 см. — 131 с.;
 Неземное создание. Рассказ Г. Запольской // журнал «Нива», 1909, № 28—29, стр. 497—501, 513—520.
 Собрание сочинений. Тома 1-7 / Габриэль Запольская. — Москва: А. В. Скворцова, 1911—1913. — 7 т.; 20 см;
 Том 1: То, о чем не говорят. Роман / Перевод с польского Ар-ского. Ч. 1. — 1911. — 192 с.;
 Том 2. То, о чем не говорят. Роман / Перевод с польского Ар-ского. Ч. 2. — 1911. — 240 с.;
 Том 3: Смерть Дульского. Повесть / Перевод с польского А. Е. Ар-ского. — 1911. — 152 с.;
 Том 4: Сезонная любовь / Перевод с польского А. Е. Ар-ского. Ч. 1. — 1911. — 204 с.;
 Том 5: Сезонная любовь / Перевод с польского А. Е. Ар-ского. Ч. 2. — 1911. — 222 с.;
 Том 6: Молитва Господня / Перевод Бо д’Апль. — Москва: «Заря» А. В. Скворцовой, 1911. — 142 с.;
 Том 7: Мать-любовница. Роман / Перевод с польского Е. М. Загорского. — 1913. — 152 с.
 Панна Малишевская (Метресса). Пьеса в 3 действиях Габриэли Запольской, перевод с польского Феодоровича. — Москва: С. Ф. Рассохин, ценз. 1911. — 61 с.; 25 см;
 Женские будни. Пьеса в 4 действиях / Габриель Запольская; Перевод М. Шевлякова и В. Серебрякова. — Москва: Театр. б-ка М. А. Соколовой, 1909. — 53 с.; 27 см;
 Перуанка (Nervowa avantura). Пьеса в 3 д. / Габриэль Запольская; Перевод с польского Федоровича. — Санкт-Петербург: Журнал «Театр и искусство», 1913. — 54 с.; 28 см;
 Женщина без упрека (Kobieta bez skazy). Комедия в 3 действиях Габриэли Запольской / Перевод Федоровича. — Москва: Театральная библиотека С. Ф. Рассохина, ценз. 1915. — 61 с.; 26 см;
 Тайна охранного отделения (На грани чести). Пьеса в 4 действиях Г. Запольской / Перевод И. В. Лерского. — Б. м., [19—?]. — 47 с.; 28 см; Напечатано на пишущей машинке;
 Мужчина (Агасфер — Mężczyzna). Пьеса в 3 действиях / Габриэль Запольская; Перевод с польского Н. О. Лернера. — Москва—Петроград: Государственное издательство, 1923. — 164 с.; 18 см;
 Так было (Малка Шварценкопф). Пьеса в 5 картинах / Г. Запольская; перевод с польского и переработка В. Ивановой. — Москва: Искусство, 1940. — 90 с.; 21х14 см;
 Мораль пани Дульской. Мещанская трагикомедия в 3 действиях / Г. Запольская. В книге: Классическая драматургия стран народной демократии. Сборник пьес. Том 1 / Составление, предисловие и редакция переводов К. Державина. — Москва: Искусство, 1955. — 587 с.; 23 см. — С. 273—334;
 Панна Маличевская. Пьеса в 3 действиях / Г. Запольская; Перевод с польского Л. Чех; Ред. и вступ. статья К. Державина. — Москва: Искусство, 1956. — 87 с.; 20 см;
 Запольская Г. Пьесы. Перевод с польского / [Сост., вступ. статья, с. 5-22, и примечаниями Б. Ростоцкого]. — Москва: Искусство, 1958. — 504 с., 1 л. портр.; 20 см. — (Библиотека драматурга / Ред. коллегия: А. Аникст [и др.]);
 Содержание:
 Б. Ростоцкий. Драматургия Габриэли Запольской. — С. 5—22;
 Каська-Кариатида. Мелодрама в 6-ти актах / Перевод А. М. Арго — С. 23-119
 Жабуся. Пьеса в 3-х актах / Перевод Н. Мицкевича, — С. 121—176
 Дрессированные души. Пьеса в 3-х актах / Перевод Р. Вихарева — С. 177—263
 Мораль пани Дульской. Мещанская трагикомедия в 3-х актах / Перевод Н. П. Славятинского — С. 265—339;
 Их четверо. Трагедия глупых людей в 3-х актах / Перевод М. Замаховской и Р. Меркиной — С. 341—410;
 Панна Маличевская. Пьеса в 3-х актах / Перевод Л. Чех — С. 411—496;
 Запольская Г. Мораль пани Дульской. Пьесы, рассказы, повести. Перевод с польского / Вступительная статья Б. Ростоцкого. — Москва: Художественная литература, 1965. — 343 с.; ил.; 21 см;
 Содержание: Пьесы:
 Мораль пани Дульской;
 Панна Маличевская;
 Рассказы и повести:
 Лягушечка;
 Котик;
 Козел отпущения;
 Ослица;
 Сука;
 Пани Дульская на суде;
 Смерть Фелициана Дульского.

Русские переводчики Габриэли Запольской 
В алфавитном порядке. В квадратных скобках указаны переведенные произведения Г. Запольской и год(ы) публикации.
 Арго, Абрам Маркович (1897—1968) [Каська-Кариатида. Мелодрама в 6-ти актах, 1958];
 Арский, А. Е. [То, о чем не говорят. Роман, 1910; Смерть Дульского. Повесть, 1911; Сезонная любовь. Роман, 1911];
 Бо д’Апль [Молитва Господня. Повесть (?), 1911];
 Бравич, Казимир Викентьевич [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 д., 1908];
 Будкевич, Наталья Антоновна (—1928) [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 актах, 1908];
 Домбровский, Франц Викентьевич (1851—1909) [Вьюн. Комедия в 3 д., 1903];
 Загорский, Е. М. [Мать-любовница. Роман, 1913];
 Замаховская, Мария Михайловна (1900—1985) [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3-х актах, 1958];
 Иванова, В. [Так было (Малка Шварценкопф). Пьеса в 5 картинах, 1940];
 Козиненко, В. [Во время стачки («W dabrowie gorniczej»). Драм. этюд в 1 д., 1907];
 Леонард, Николай Семенович [Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах, 1904];
 Лернер, Николай Осипович (1877—1934) [Мужчина=Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах, 1923];
 Лерский И. В. [Тайна охранного отделения (На грани чести). Пьеса в 4 д., 19?];
 Меркина, Р. [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3-х актах, 1958];
 Михайлова-Штерн, Софья Самойловна (1880—1952) [О чем даже думать не хотят (O czem myśleć nie chcą). Роман, 1928, 1930];
 Мицкевич, Н. (муж.) [Жабуся. Пьеса в 3-х актах, 1958];
 Радошевская, Александра Игнатьевна, баронесса [Девичник. Акварель в 1 акте, 1903; Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах, 1904];
 Сабуров, Симон Федорович (1868—1929) [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 д., 1908; Козырь (Skiz). Комедия в 3 д., 1908; Лягушечка. Пьеса в 3 д.,1908; Нравственные устои, или Мораль пани Дульской, 1908; Панна Малишевская (Метресса). Пьеса в 3 д., 1913; Перуанка (Nervowa avantura). Пьеса в 3 д., 1913; Женщина без упрека (Kobieta bez skazy). Комедия в 3 д., 1915];
 Сарматов, С. [Агасфер («Mezczyzna»). Драма в 3 актах, 1904];
 Серебряков, Владимир Егорович [Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 д., 1908; Женские будни. Пьеса в 4 д., 1909];
 Славятинский, Николай Андреевич (1902—1983) [Мораль пани Дульской. Мещанская трагикомедия в 3-х актах, 1958];
 Чех, Л. И. (жен.) [Панна Маличевская. Пьеса в 3-х актах, 1956, 1958];
 Шевляков, Михаил Викторович (1865—1913) [Вьюн. Комедия в 3 д., 1903; Их четверо. Трагедия глупых людей в 3 д., 1908; Женские будни. Пьеса в 4 д., 1909];
 Шмидтгоф, Анатолий Максимилианович (—1907) [Малка Шварценкопф. Комедия в 5 д.,1901];
 Штейн, Адольф [Малка Шварценкопф. Комедия в 5 д.,1901].

Примечания

Ссылки 
 Каменский Г. Запольская-Снежко // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Том 4. — Москва: Издательство Коммунистической Академии, 1930. — Стб. 312—313.
 Ростоцкий Б. И. Драматургия Габриэли Запольской. В книге: Запольская Г. Пьесы. — Москва: Искусство, 1958. — С. 5—22;
 Стахеев Б. Ф. Запольская Габриэля.// Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — Москва: Советская энциклопедия, 1962—1978. Том 2: Гаврилюк — Зюльфигар Ширвани. — 1964. — Стб. 991—992.
 Запольская Габриэля. // Большая советская энциклопедия, издание 3-е. — Москва: Большая советская энциклопедия, 1970—1979.

Писательницы XIX века
Писательницы XX века
Писательницы Польши
Писательницы Польши XIX века
Писательницы Польши XX века
Драматурги Польши
Польские драматурги XIX века
Польские драматурги XX века
Журналисты Польши
Актрисы Польши
Актрисы XIX века
Актрисы XX века
Похороненные на Лычаковском кладбище